Mahrt steht für:
 Mahrt, meist weibliche Personifizierung des Alptraumes im niederdeutschen Sprachraum, siehe Moort

Mahrt ist der Familienname folgender Personen:
 Al Mahrt (1893–1970), US-amerikanischer Footballspieler
 Armin Mahrt (1897–1961), US-amerikanischer Footballspieler
 Christopher Mahrt (* 1989), deutscher Fußballspieler
 Erich Mahrt (1910–1988), deutscher Gerechter unter den Völkern
 Preben Mahrt (1920–1989), dänischer Schauspieler
 Jan Bugge-Mahrt (* 1954), norwegischer Diplomat
 Jürgen Friedrich Mahrt (1882–1940), Fotograf und Naturkundler
 Haakon Bugge Mahrt (1901–1990), norwegischer Autor und Attaché
 Ulla Mahrt (* 1936), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin 
 William Peter Mahrt (* um 1939), US-amerikanischer Musikhistoriker